Das China Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2014 in Peking der Kategorie Premier Mandatory. Das Hartplatzturnier fand vom 26. September bis 5. Oktober 2014 statt. Die Halbfinalisten des Premier-5-Turniers in Wuhan waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Serena Williams und im Doppel die Paarung Cara Black/Sania Mirza.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2014 fand vom 26. bis 27. September 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Peking